Ричард Арнольд (): Арнольд, Ричард (1828—1882) — генерал-майор Вооружённых сил США. 
 Арнольд, Ричард Роберт (род. 1963) — астронавт США, преподаватель и общественный деятель.

См. также 
 Арнольд, Эдди ()
 Клемола, Арнольд Ричард